Enchodelus är ett släkte av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Enchodelus i familjen Dorylaimidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Nordiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Enchodelus